Богадельня Куракиных — памятник архитектуры, построенный в Павловске архитектором Леоне Адамини по заказу князя Алексея Куракина.

История 
Здание было построено архитектором Адамини по заказу князя Алексея Куракина для того, чтобы дать пристанище и достойную жизнь на полном государственном обеспечении инвалидам — участникам Отечественной войны 1812 года. Эта идея пришла князю в 1819 г., строительство здания началось в 1820 г., а первые постояльцы в нём поселились в 1821 г. К 1831 г. в инвалидном доме-богадельне жило 16 героев войны — офицеров и рядовых.

После смерти князя и его жены здание перешло в собственность их наследников. Великий князь Михаил Павлович намеревался разместить в здании лазарет Образцового кавалерийского полка, выкупив постройки Куракиных. Однако сделка не состоялась, в 1836 г. часть помещений была арендована фабрикой по производству тесьмы, а в 1838 г. здание стало принадлежать мануфактур — советнику Трибаудино.

В 1842—1843 гг. здание было капитально перестроено. В 1912 г. наследники Трубаудино продали Дом статскому советнику М. Н. Рейтеру. В 1917 г. Дом был национализирован Советской властью.

В 1930-е гг. в здании размещалась городская поликлиника, которая в 1940—1960-е гг. была городской больницей.

С 1967 года Дом был передан дому пионеров и школьников, который в 1990-е годы переименовали в Дом творчества юных г. Павловска. Сейчас там размещается Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Пушкинского района Санкт-Петербурга Дом детского творчества «Павловский».

На данный момент здание является Федеральным памятником. Наименование объекта: «Богадельня Куракиных», основание: постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2005.

Литература 
 Януш Б. В. Неизвестный Павловск. Историко-краеведческий очерк. В 2-х частях. Ч.1. / Борис Вячеславович Януш — СПб.: «Континент», 1997. — 279 с.: ил.
 Януш Б. В. Неизвестный Павловск. 1850—1892 гг. Историко-краеведческий очерк / Борис Вячеславович Януш — СПб.: Серебряный век, 2002. — 98с.: ил.
 Януш Б. В. Неизвестный Павловск: Последние владельцы. 1892—1917 гг. // Историко-краеведческий очерк / Борис Вячеславович Януш — СПб.: Изд. Дом «Коло», 2006. — 118с.: ил. — ISBN 5-901841-39-5

Ссылки 
 Комитет по образованию 
 Wikimapia 
 citywalls 
 Сайт ДДТ «ПАВЛОВСКИЙ»

Здания и сооружения Павловска
Богадельни
Инвалидные дома
Благотворительные организации Российской империи